Treat Her Like a Lady (The Temptations)
Treat Her Like a Lady (Celine Dion)